Янсен () — прізвище германського походження, зустрічається в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Данії, Франції, США та інших країнах. Означає: син Яна.

Станом на 2007 рік — друге за поширеністю прізвище в Нідерландах.

Відомі носії прізвища 
 Баренд Конрад Петрус Янсен (1884 — 1962) — нідерландський хімік і біохімік.
 Захарія Янсен (1585 — 1632) — нідерландський майстер окулярів, що сконструював перший телескоп і мікроскоп.
 Йоганн Янсен (1829 — 1891) — німецький історик.
 Йоганн Петер Теодор Янсен — німецький художник.
 Йохан Вольдемар Янсен — журналіст.
 Корнелій Янсен (Янсеній) (1585 — 1638) — нідерландський єпископ, засновник католицького вчення, відомого як янсенізм.
 Марк Янсен (нар. 1978) — нідерландський музикант, який грає в стилі симфонік-металу.
 Марсель Янсен (нар. 1985) — німецький футболіст.
 Паскаль Янсен (нар. 1973) — нідерландський футбольний тренер.
 Тео Янсен (нар. 1948) — нідерландський скульптор.
 Флор Янсен (нар. 1981) — нідерландська співачка.
 Янін Янсен (нар. 1978) — нідерландська скрипалька.

Див. також 
 Янссен
 Джансен

Примітки 

Нідерландські прізвища
Німецькі прізвища